Naissoo bezeichnet
 Naissoo (Lääneranna), ein Dorf in der Landgemeinde Lääneranna, Estland

Naissoo ist der Familienname von:

 Tõnu Naissoo (* 1951), estnischer Komponist und Jazzpianist
 Uno Naissoo (1928–1980), estnischer Komponist und Jazzpianist